Križni Vrh je krajevno ime v Sloveniji:

 Križni Vrh, Mokronog - Trebelno, Občina Mokronog-Trebelno
 Križni Vrh, Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica

Naselja v Sloveniji